L'édition féminine 2021 du tournoi de tennis de Melbourne II se déroule du 31 janvier au , sur dur en extérieur. Elle appartient à la catégorie WTA 500. Ashleigh Barty remporte le tournoi en simple, Shuko Aoyama et Ena Shibahara celui en double.

Faits marquants 
Ce tournoi est un tournoi de transition avec l'Open d'Australie. Les joueuses qui y jouent ont été tirées au hasard.

À partir du vendredi 5, les matchs se jouent avec un super tie-break au troisième set.

Forfaits 
En simple, on note les forfaits de la Belge Kirsten Flipkens et de la Chinoise Zhang Shuai. Elles sont respectivement remplacées par Vera Lapko et Caroline Dolehide.

En double, on notes les forfaits des paires Doi-Hibino, Pavlyuchenkova-Sevastova et Babos-Mladenovic (têtes de série). Elles sont respectivement remplacées par Aleksandra Krunić, Martina Trevisan, Danka Kovinić, Jasmine Paolini, Leylah Fernandez et Anastasia Potapova.

Lauréates 
En simple, l'Australienne et tête de série  Ashleigh Barty remporte son neuvième titre WTA en écartant en finale l'Espagnole et tête de série  Garbiñe Muguruza.

En double, les têtes de série  Shuko Aoyama et Ena Shibahara remportent leur cinquième titre en collaboration en disposant en finale d'Anna Kalinskaya et Viktória Kužmová. Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut de tableau

Bas de tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Melbourne
 Saison 2021 de la WTA

Liens externes 
 

WTA 2021
Melbourne
Tennis en janvier 2021
Tennis en février 2021
Tennis en Australie en 2021